Castellammare  puede referirse a:
 Castellammare, área no incorporada ubicada en el condado de Los Ángeles en el estado estadounidense de California.
 Castellammare del Golfo, municipio italiano en el consorcio municipal libre de Trapani, Sicilia.
 Castellammare di Stabia, municipio italiano en la ciudad metropolitana de Nápoles, Campanillas.
 Castellammare Adriatico, antiguo municipio de la provincia de Teramo (unido al municipio de Pescara en 1927).
 Castellammare della Bruca, pueblo medieval en la acrópolis de Elea.
 Castellammare o Loggia, distrito de Palermo.
 Castello a Mare, antigua fortificación en el barrio homónimo de Palermo.
 Castellammare (Donato Frisia), pintura de Donato Frisia.